Имени Горького — название населённых пунктов в России:

 имени Горького — посёлок в Камешковском районе Владимирской области.
 имени Горького — микрорайон в городе Дмитров Московской области.
 имени Горького — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.

См. также 
 Парк имени Горького
 Горького
 Имени Максима Горького